Union County je název sedmnácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Union County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Union County (Florida) – okres státu Florida
 Union County (Georgie) – okres státu Georgie
 Union County (Illinois) – okres státu Illinois
 Union County (Indiana) – okres státu Indiana
 Union County (Iowa) – okres státu Iowa
 Union County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Union County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Union County (New Jersey) – okres státu New Jersey
 Union County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko
 Union County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Union County (Ohio) – okres státu Ohio
 Union County (Oregon) – okres státu Oregon
 Union County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Union County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Union County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Union County (Tennessee) – okres státu Tennessee